Джо́зеф Ка́рвен — () — вымышленный Говардом Лавкрафтом персонаж мифов Ктулху.

В творчестве Лавкрафта 
Джозеф Карвен появляется в повести «Случай Чарльза Декстера Варда» (1927), где он описывается как чёрный маг, алхимик, оккультист и некромант. В рассказе упоминается, что Карвен происходил из Салема и родился в 1663 году, а в 1692 году прибыл в Провиденс, спасаясь от преследований со стороны охотников на ведьм. История этого персонажа в «Случае Чарльза Декстера Варда» весьма тщательно прописана — автор постоянно ссылается на реальные документы, чтобы придать ей видимость достоверности, и включает в повествование реально существовавших людей.

Согласно рассказу, Джозеф Карвен женился на девушке по имени Элиза Тиллингаст, чтобы оставить наследника, тело которого он мог бы использовать для реинкарнации. При помощи алхимии он остановил своё старение; Карвен воскрешал мертвецов, чтобы выведать у них тайные оккультные знания, и долгое время скрывал свои занятия, однако в конце концов был убит группой жителей Провиденса. Тем не менее, благодаря своим колдовским способностям он получил возможность обрести новое воплощение в теле своего потомка, которым оказался Чарльз Декстер Вард.

В ходе дальнейших событий Вард воскрешает Карвена и тот долгое время прячется под видом доктора Аллена, коллеги и наставника. Однако, доктору Виллету удаётся узнать, что Карвен убил Варда и подменил его собой, что подтверждает резкая смена манер, поведения, а также появление значительных знаний в области истории, но полное отсутствие мало-мальских знаний об устройстве современного мира и его основ.

Тем не менее, в ходе схватки с доктором Виллетом, Карвен возвращается туда, откуда был вызван стараниями своего дальнего потомка так похожего на него самого.

Оценка образа 
По мнению С. Т. Джоши, Джозеф Карвен — один из наиболее интересных персонажей, созданных Лавкрафтом. Он словно бы воплощает прошлое, которым Чарльз Декстер Вард становится одержим не только в переносном, но и в буквальном смысле.

В кинематографе 
 Заколдованный замок (1963) — Винсент Прайс
 Воскресший (1992) — Крис Сарандон

Примечания

Литература 
 
 

Персонажи мифов Ктулху
Персонажи-некроманты
Персонажи Говарда Лавкрафта
Мифы Ктулху